NSL Cup 1978 – druga edycja, australijskiego krajowego pucharu piłkarskiego NSL Cup. 

W rozgrywkach wzięło udział łącznie 32 drużyny. W stosunku do poprzedniej edycji (1977) w rozgrywkach oprócz drużyn z National Soccer League (14 klubów), wystąpiło również 18 drużyn z lig stanowych: Nowej Południowej Walii (5 drużyn), Wiktorii (4 drużyny), Australii Południowej (3 drużyny), Queensland (3 drużyny), Australii Zachodniej (1 drużyna), Australijskiego Terytorium Stołecznego (1 drużyna) i Tasmanii (1 drużyna).

Rozgrywki składały się z pięciu etapów: rundy I, 1/16 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Zwycięzcą rozgrywek NSL Cup została drużyna Brisbane City FC, która pokonała w finale drużynę Adelaide City.

Uczestnicy NSL Cup 1978

Drabinka

Rozgrywki 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Runda I

1/16 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

 

NSL Cup
1978 w piłce nożnej